PPAP steht für:

 Produktionsteil-Abnahmeverfahren, (englisch: Production Part Approval Process), Verfahren zur Bemusterung von Serienteilen
 (–)-1-Phenyl-2-propylaminopentan, eine Stimulans
 PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen), ein Lied von Pikotaro

Abkürzung